Асен Емилов Блатечки () — болгарский актёр, часто снимавшийся в западных фильмах категории «Б».

Биография 
В молодости занимался боевыми искусствами, был чемпионом Болгарии по карате четыре раза подряд, с 1989 по 1992 год

В 2014-2015 годах был членом жюри на шоу талантов «България търси талант» В 2014 году сыграл главную роль в фильме «Суд», который выдвигался на премию «Оскар» от Болгарии, однако не получил номинации.

Личная жизнь 
Женат на актрисе Диляне Поповой, у пары один сын. Также у актёра есть дочь Катерина от предыдущего брака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Болгарии
Актёры XXI века
Киноактёры Болгарии